Ulica Królewska est une rue de l'arrondissement de Śródmieście à Varsovie.

Histoire

Tracé 
Ulica Królewska commence à l'intersection de la rue Krakowskie Przedmieście, passe au sud de la place Józefa Piłsudskiego puis traverse les rues: Mazowiecka, bpa Juliana Burschego i Marszałkowska.

Lieux et édifices remarquables 
 Bureaux du 
  (n° 11)
 Galerie Nationale d’Art Zachęta
  (n° 27)
 Tombe du Soldat inconnu
 Jardin de Saxe

Sources 

Rue à Varsovie